Imię i nazwisko Wallace Smith nosili lub noszą m.in.:
 W. Wallace Smith (1900-1989) – prezydent-prorok Społeczności Chrystusa
 Wallace „Bud” Smith (1929-1973) – amerykański bokser, zawodowy mistrz świata wagi lekkiej
 Wallace B. Smith (ur. 1929) – syn W. Wallace'a Smitha, prezydent-prorok Społeczności Chrystusa